Mix steht für:
 Mix (Netzwerk), Anonymisierungskonzept in Computernetzwerken
 The Mix, Album von Kraftwerk (1991)
 Abmischung, Mixen von Tonaufnahmen im Rahmen der Audio- oder Musikproduktion
 Mischlingshund, umgangssprachlich 

Mix ist der Name folgender Orte: 
 Mix (Louisiana), USA
 Mix Run, Pennsylvania, USA

Mix ist der Familienname folgender Personen:
 Art Mix (1896–1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Daniel Ross Mix (* 1975), costa-ricanischer Schauspieler, Filmproduzent und Dokumentarfilmer
 Erich Mix (1898–1971), deutscher Politiker (NSDAP, FDP)
 E. Townsend Mix (1831–1890), US-amerikanischer Architekt, von dem zahlreiche Werke NRHP-gelisted sind
 G. P. Mix (1876–1944), US-amerikanischer Politiker
 Meinrad Mix (1913–1999), deutscher Bühnenbildner, Graphiker und Kunsterzieher
 Miguel Rojas Mix (* 1934), chilenischer Historiker und Autor
 Ron Mix (* 1938), US-amerikanischer Footballspieler und Rechtsanwalt
 Ruth Mix (1912–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Steffen Mix (1989–2017), deutscher Fußballschiedsrichter
 Tom Mix (1880–1940), US-amerikanischer Schauspieler
 York-Gothart Mix (* 1951), deutscher Literaturwissenschaftler und Komparatist

MIX steht für:
 Mirití-Paraná Airport (IATA-Code), Flughafen von Mirití-Paraná, Departamento de Amazonas, Kolumbien
 Midex Airlines, eine Fluggesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (ICAO-Code)
 Milan Internet eXchange, italienischer Internet-Knoten
 MIX (fiktiver Computer), von Donald E. Knuth erdachter, fiktiver Rechner
 NISO Metadata for Images in XML, ein Datenformat zur Beschreibung von Bilddateien und digitalen Bildsammlungen

mix steht für:
 Mixtepec Mixtec (ISO-639-3-Code), mixtekische Sprache in San Juan Mixtepec (Mixteca), Oaxaca, Mexiko

.mix steht für:
 Microsoft Image eXtension, Dateiendung des Programms Microsoft Picture It!

Siehe auch:
 DJ-Mix (Liveact eines Discjockeys vor Publikum)
 Remix (neue abgemischte Version eines Musiktitels)
 Strommix (Aufteilung von Energieträgern)
 Mixen/Mischen (Begriffsklärung)
 Vermischung (Begriffsklärung)

Abkürzung